Maund ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Arthur Maund (1851–1932), britischer Afrikaforscher
 Jeff Maund (* 1976), kanadischer Eishockeytorwart
 

Maund bezeichnet:
 die Gewichtseinheit Mann 
 Villa Maund, die Jagdvilla von John Oakley Maund in Schoppernau, Hopfreben in Vorarlberg

Siehe auch:
 Mound (Begriffsklärung)